Lourié (en ) est un patronyme d'origine juive ashkénaze porté par plusieurs personnalités originaires, directement ou non, de l'Empire russe. Il s'agit d'une forme yiddish de la variante plus fréquente Louria (Лурия), mentionnée dès le  (rabbin Samson Luria d'Erfurt, 1340-1410). L'ancêtre de la branche d'Europe de l'Est était Yehiel Louria, qui quitta l'Allemagne pour la Lituanie en 1470.

Parmi ces personnalités (par ordre alphabétique français) :
 , major de la Sécurité d'État, collaborateur du NKVD (1898-1937)
 Arthur Lourié (originellement : Naoum Louria), compositeur américain d'origine russe (1892-1966)
 Eugène Lourié, décorateur et directeur artistique français d'origine russe (1903-1991)
 , née Lourié, peintre (1898-1965), première épouse de l'écrivain Boris Pasternak
 Iakov Lourié, philologue, critique littéraire soviétique et russe (1921-1996)
 Laure Lourié, chef costumière française, épouse d'Eugène Lourié (1911-2001)
 Ossip Lourié, écrivain franco-russe (1868-1955)
 Samuil Lourié, critique littéraire, journaliste, écrivain russe (1942-2015)
 , écrivain russo-allemande (1901-1998).

Notes et références

Voir aussi 
 Lurie, Laurie, Loria, Luria (autres variantes du nom)
 Isaac Louria

Patronyme juif
Patronyme russe